Charles Francis Annesley Voysey – architetto britannico
 Louie Annesley – calciatore britannico naturalizzato gibilterrino
 Alexander Annesley – avvocato e scrittore inglese
 Arthur Annesley, I conte di Anglesey – politico irlandese
 Arthur Annesley, XI visconte Valentia – politico e ufficiale irlandese
 Arthur Annesley Ronald Firbank – scrittore britannico
 Francis Annesley, I visconte Valentia – politico irlandese
 James Annesley, II conte di Anglesey – nobile irlandese
 John Annesley, IV conte di Anglesey – nobile irlandese
 Richard Annesley, VI conte di Anglesey – nobile e politico irlandese

Altro
 Conte Annesley – titolo nobiliare inglese nella Parìa d'Irlanda